Тиспевал има више значења:

 Општина Тиспевал (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тиспевал (Тиспевал, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику